Сэр Иэ́н Холм (; , Гудмэйз, Эссекс, Великобритания — , Лондон, Великобритания) — английский актёр, лауреат премии BAFTA и театральной премии «Тони». Известен по фильмам «Пятый элемент», «Из ада» и «Чужой», а также по кинотрилогиям Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».

Биография 
Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз (Великобритания), в 1950 году поступил в Королевскую академию драматического искусства, а в 1953 году пошёл в армию. Много играл в британских театрах, заслужив славу талантливого актёра, а в 1967 году принял участие в постановке «Возвращающийся домой» в Нью-Йоркском театре. В кино Холм снялся первый раз в 1958 году — «Девушки у моря», всего на его счёту более 110 ролей (преимущественно второго плана), среди которых выделяются: андроид Эш в «Чужом» (1979), Наполеон в «Бандитах времени» (1981), мистер Курцманн в «Бразилии» (1985), отец Вито Корнелиус в «Пятом элементе» (1997) и Бильбо Бэггинс в трилогии «Властелин колец» (2001—2003).

В 1981 году Иэн Холм был номинирован на премию Американской Киноакадемии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Огненные колесницы».

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари и дала ему дворянское звание за вклад в развитие драмы.

Личная жизнь 
Холм был женат четырежды. Первые три брака завершились разводом. На своей третьей жене, британской актрисе Пенелопе Уилтон, он женился в 1991 году и расстался с ней в 2001 году.

Последний брак был заключен с художницей Софи де Стемпл.

Иэн Холм ушел из жизни утром 19 июня 2020 года в возрасте 88 лет от осложнений болезни Паркинсона.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии Лоренса Оливье
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты премии «Джини»
Умершие от болезни Паркинсона
Киноактёры Великобритании